Биценко — фамилия. Известные носители:
 Биценко, Анастасия Алексеевна (1875—1938) — деятель революционного движения России, видная эсерка.
 Биценко, Андрей Васильевич (1886—1985) — русский мастер фресковой живописи.
 Биценко, Евгений Фёдорович (1930—2020) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (1996).
 Биценко, Игорь Валентинович (род. 1960) — кандидат в мастера спорта Казахской ССР, тренер по большому теннису детско-юношеской спортивной школы «Юность Москвы».